Dancker ist der Familienname von

 Georg Dancker (1811–1877), deutscher Advokat und Abgeordneter
 Gerhard Dancker (1925–2006), deutscher Bühnenbildner, Objektkünstler und Maler